Том Ле́рер () — американский композитор и певец, сатирик и математик. Наиболее известен своими юмористическими песнями, которые были записаны в 1950-е, 1960-е. Несмотря на то, что он написал всего около 50 песен, его вклад в культуру США считается значительным.

Тексты песен часто имеют отношение к науке, в особенности к математике, но также к химии и физике. В частности, в репертуаре Тома Лерера есть песенная интерпретация таблицы Менделеева (The Elements song), речитатив о вычитании столбиком (New Math) и сатирическая песня, посвящённая русскому математику Николаю Ивановичу Лобачевскому. Большое место в творчестве Тома Лерера занимает также социальная и политическая сатира. В песнях «Who’s Next» («Кто следующий») и «We Will All Go Together When We Go» («Мы все вместе уйдём, когда уйдём») тексты предостерегают об опасности ядерной войны и, таким образом, являются пацифистскими.

В начале 1970-х Том Лерер перестал выступать на сцене (заявив, что после присуждения Генри Киссинджеру Нобелевской премии мира сама реальность стала сатирой), посвятив своё время преподаванию математики в университете.

Биография 
Родился 9 апреля 1928 в Нью-Йорке в еврейской семье. Том Лерер начал заниматься классической игрой на фортепиано в 7 лет. Однако его намного больше интересовала популярная музыка тех лет. В конце концов, мать отдала его к преподавателю популярной музыки. В ранние годы Том Лерер сочинял собственные мелодии, которые впоследствии помогли ему стать сатирическим композитором и писателем. В 15 он поступил в Гарвардский университет на факультет математики, в 18 лет получил степень бакалавра, в 19 — магистра. Уже во время учёбы Лерер развлекал своих товарищей по университету сатирическими песнями. После окончания университета Лерер преподавал математику в различных университетах США. В 1953 году вышла первая пластинка его песен «Songs by Tom Lehrer». Его песни отличаются сатирическими текстами, а музыка часто является пародией на современную ему популярную музыку.

Научные публикации 
В базе данных Американского научного сообщества упоминаются две работы, в которых Лерер фигурирует как соавтор:
 R. E. Fagen & T. A. Lehrer, «Random walks with restraining barrier as applied to the biased binary counter» // Journal of the Society for Industrial Applied Mathematics, vol. 6, p. 1-14 (March 1958) 
 T. Austin, R. Fagen, T. Lehrer, W. Penney, «The distribution of the number of locally maximal elements in a random sample» // Annals of Mathematical Statistics vol. 28, p. 786—790 (1957)

Дискография 
 Songs by Tom Lehrer (1953)
 An Evening Wasted with Tom Lehrer (1959)
 More of Tom Lehrer (1959)
 Tom Lehrer Revisited (1960)
 Tom Lehrer Discovers Australia (And Vice Versa) (1960)
 That Was the Year That Was (1965)
 Tom Lehrer in Concert (1994)
 Songs & More Songs by Tom Lehrer (1997)
 The Remains Of Tom Lehrer (3 диска со всеми песнями Тома Лерера), 2000

Примечания

Ссылки 
 Дискография Тома Лерера
 Тексты песен
 Коллекция видео на Youtube

Певцы и певицы США
Математики США
Авторы-исполнители США
Комики-музыканты США
Пацифисты
Исполнители Reprise Records
Преподаватели колледжа Уэллсли
Персоналии:Агентство национальной безопасности
Выпускники Школы Хораса Манна
Выпускники Школы Лумиса Чаффи
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института